Distrito Federal è una amministrazione autonoma del territorio della capitale di alcuni stati federali di lingua portoghese o spagnola, in particolare:
 Distrito Federal si riferisce alla divisione amministrativa del Brasile
 Distrito Federal si riferisce alla divisione amministrativa del Messico